Pteremis är ett släkte av tvåvingar. Pteremis ingår i familjen hoppflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppflugor
Pteremis